Maraton för herrar vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona avgjordes 9 augusti.

Medaljörer

Slutliga resultat

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1992